Яков Яковлевич Никитинский:
 Никитинский, Яков Яковлевич (1854–1924) — заслуженный профессор и декан Императорского Московского технического училища.
 Никитинский, Яков Яковлевич (1878–1941) — русский советский учёный-микробиолог, профессор.